Miejscowości w USA:
 Ionia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Ionia – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Ionia – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
Gminy w USA:
 Ionia (ang. Ionia Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Ionia (ang. Ionia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ionia (ang. Ionia County) – w stanie Michigan

Zobacz też  
 Jonia – kraina w starożytnej Helladzie, w wielu językach zapisywana jako Ionia